Татьяна Анатольевна Казанцева (Каргаева) (; 3 декабря 1986 года, Мариуполь) — украинская актриса театра и кино, лауреат премии за лучшую женскую роль Национального фестиваля «Премьеры сезона», известная по ролям в фильмах «Духless 2», «Последний янычар», «Инсомния», «Жребий судьбы» и др.

Биография 
Родилась 3 декабря 1986 года в Мариуполе (Донецкая область).

В школьные годы посещала кружок танцев, занималась в музыкальной школе, была членом команды чирлидеров баскетбольного клуба «Азовмаш». Позже появилась актёрская студия при Донецком русском драматическом театре под руководством Константина и Анжелики Добруновых.

В 2008 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого по специальности актриса театра кукол (мастерская Сергея Ефремова).

За годы учёбы в украинской столице участвовала в массовках и рекламных проектах (реклама мобильных телефонов, сети магазинов, интернет-портала, сигарет, банка). С 2008 по 2011 годы работала в Киевском муниципальном академическом театре кукол.

В 2013 году вместе с актёром Александром Мартыненко и лауреатом национальной театральной премии «Киевская пектораль» режиссёром Мариной Назаренко создала визуально-пластический проект «ОнОнаЖизнь», признанным лучшим спектаклем фестиваля «Премьеры сезона» в Киеве.

Снимается в кино и сериалах. Дебют на телевидении, грузинский фильм «Пора цветения», принёс Казанцевой первую главную роль. Далее были сериалы («Скорая помощь», «На линии жизни», «Жребий судьбы», «Последний янычар», «Инсомния»), участие в кинофильмах «Излечить страх», «Духless 2» (продолжение экранизации одноимённого романа Сергея Минаева) и др..

Семья 

Отец — Анатолий Казанцев, врач. Мать — Ольга Смирнова, врач.

Брат Евгений Казанцев, музыкант, создатель ансамбля «Бряц-band»

Муж Денис Каргаев, продюсер, директор некоммерческой велошколы «Красный насос». Сын Иван (род. 22 сентября 2017).

Театральные работы 

Учебный театр киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого
  — «Любовь дона Перлимплина» Ф. Гарсиа Лорка, режиссёр Оксана Дмитриева — Белиса
  — «Конёк-Горбунок» П. Ершова, режиссёр Михаил Урицкий — все роли

Киевский муниципальный академический театр кукол
  — «Стойкий оловянный солдатик» Всеволода Данилевича по мотивам сказки Х. Андерсена, режиссёр Михаил Урицкий — Балеринка
  — «Любовь к трём апельсинам» Виктории Сердюченко по мотивам фьябы К. Гоцци, режиссёр Михаил Урицкий — Клариче / Тарталья / Моргана
  — «Дюймовочка» Х. Андерсена, режиссёр Михаил Урицкий (спектакль стал лауреатом премии «Киевская пектораль» за 2012 год)

Московский независимый театр
  — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, режиссёр Валерий Белякович — Маргарита

Театр при киностудии «Film UA»
 2012 — «Самоубийца» Н. Эрдмана, режиссёр Игорь Заднипряный — Клеопатра Максимовна

Независимый проект на базе Киевского академического театра
  — «Бомонд» А. Дьяченко, режиссёр Александр Мельник — Она

 2013 — «Антигона» Софокла, режиссёр Оксана Дмитриева — Антигона

Театр PaperWall
  — «ОнОнаЖизнь», режиссёр Марина Назаренко — Она (признан лучшим спектаклем Национального театрального фестиваля «Премьеры сезона» в 2014 году)
  — «Эшелон № 0» Виктора Красовского и Ирины Гарец, режиссёр Марина Назаренко — Сестра милосердия. Проект создан в рамках Класса молодой режиссуры международного конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица» театра «Школа современной пьесы»

Электротеатр Станиславский
  — «Золотой осел» Апулея, режиссёр Альберто Аль Космико — Изида

Фестиваль TERRITORIЯ
 2016 — «Русский ковчег» Александра Цыпкина, режиссёр Йован Стаматович-Карич. Спектакль создан в рамках программы «Живые пространства»

Домик Фанни Белл
 2016 — «Финдус и механический Дед Мороз» Свена Нурдквиста, режиссёр Елена Лабутина — Финдус
  — «Охота на лис» Свена Нурдквиста, режиссёр Елена Лабутина — Финдус
  — «Именинный пирог» Свена Нурдквиста, режиссёр Елена Лабутина — Финдус
  — «Пау Вау», режиссёры Татьяна Каргаева и Татьяна Князева — Соплеменница
 2020 — Zoom-спектакль «Петсон и Финдус. Начало» Свена Нурдквиста, режиссёр Елена Лабутина — Финдус
  — «Зверский детектив», режиссёры Данила и Павел Рассомахины — Несколько ролей

Lidia Kopina Company
 2017 — спектакль-путешествие «Красное дерево», режиссёр Лидия Копина. На сцене Боярских палат СТД.
 2020 — спектакль «Блуждающее время», режиссёр Лидия Копина. На сцене концертно-театрального пространства «Интересно».

Moscow English Theatre
 2018 — Every Brilliant Thing Дункана Макмиллана, режиссёр Джонатан Солвэй — Мать. Премьера состоялась на сцене Театра имени Владимира Маяковского.

Театр.doc
 2019 — «Страх и ненависть в Серпухове», режиссёр Илья Леонов — Душа Серпухова.
 2021 — «Будущее.doc», режиссёр Дмитрий Соболев — Девочка.

Abbey Players
 2019 — «Палачи» Мартина Макдонаха, режиссёр Илья Леонов — Ширли.
 2020 — «Чик Ток», режиссёр Илья Леонов — Официантка Таня.

«Арт-Партнёр XXI» и Музей Москвы
 2021 — «Двое», режиссёр Дмитрий Крымов — голова Чарли Чаплина.

Театр Morgenstern, Берлин
 2023 — «Пластиковая гусеница», режиссёр Ларисса Вернер — кукловод.

 2023 — «Зеленые коридоры» Натальи Ворожбит, режиссёр Жан-Кристоф Гёкель  — девушка из Бучи.

Фильмография 
  — Пора цветения (телесериал) (Грузия) — Елена
  — По закону (телесериал) — Наталья, официантка
 2010 — Не уходи (короткометражный, в рамках школы актёрского мастерства кинокомпании Film UA)
  — Возвращение Мухтара (телесериал)-7 (8-я серия «Три сосиски») — Анна Сорокина  — Досье Пикадор (телесериал) (Грузия) — Леся, детектив 2012 — Ангелы войны (телесериал) — эпизод
  — Шулер (телесериал) — Екатерина в молодости
 2013 — В сети (скетчком)
 2013 — Излечить страх — Лена, дочь Луки
  — Скорая помощь (русскоязычная версия сериала «Скорая помощь») — Маша Горина
 2014 — Месть (короткометражный, в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова)
 2014 — Каждый пишет, как он слышит (специальный проект Егора Дружинина в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова)
 2014 — Таблетка от слёз (телефильм) — Ира
  — Духless 2 — Татьяна, секретарь
 2015 — Последний янычар (телесериал) — Лидия
 2015 — Жребий судьбы (телесериал) — Ксения Рязанова, студентка музыкального училища / дочери Ксении и Павла (Марина / Ольга / Дарья)
 2015 — Весь этот джем — инструктор по йоге
  — На линии жизни (телесериал) — Елена Кожухова
 2016 — Измена (короткометражный) — Кира Соломина
  — Право на жизнь (короткометражный) — Мария
 2019 — Пёс-5 (телесериал) — Полина Серебрякова
 2019 — Страшно (короткометражный) — Мама	
  — ИП Пирогова (телесериал) — Наглая девушка
  — Чернобыль — медсестра
 2021 — Дисциплина (короткометражный) — Луиза
 2021 — Инсомния (телесериал) — Елена, мать Юрия
  — Порт (телесериал) — Ольга, вдова Макарова
 2022 — Консерва (короткометражный)— Настя
  — Реальность братьев Гримм (телесериал) — Медсестра

Телевизионные кукольные шоу, мультфильмы и реклама 

 Рекламный ролик МТС «Nokia Lumia 820»
 Политическое кукольное шоу «Пупсня» на телеканале «ТЕТ» (роли Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и др.)
 Образовательный кукольный сериал Stroosh на онлайн-канале KiddoTV — несколько ролей
 Короткометражный кукольный фильм «Кросс» в рамках мультипликационного журнала «Весёлая карусель» производства студии «Союзмультфильм».
 Телевизионный кукольный сериал «Бабушкины сказки» на телеканале «Детский мир».
 Телевизионный кукольный сериал «Ювик с планеты Ю!» на телеканале «Детский мир».

Выставки и перформансы 

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 Выставка «Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром. Импровизация. Звук» в усадьбе князей Голицыных, видеоинсталляция Саши Пироговой MONO.
 Премия Кандинского 2017 Саше Пироговой в номинации «Молодой художник. Проект года»

57-я Венецианская биеннале
Экспозиция Theatrum Orbis в павильоне России, видео Саши Пироговой «Сад». .

Лондонский филармонический оркестр
Проект Divine Fire: балеты Людвига ван Бетховена «Создания Прометея» и Игоря Стравинского «Орфей» в исполнении Лондонского филармонического оркестра под руководством Владимира Юровского и в сопровождении перформанса театра «Трикстер» (режиссеры Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов).

Фестиваль-путешествие «Человек мира»
Литературно-театральный поезд «Состав мира», художественный руководитель Павел Семченко (Инженерный театр «Ахе»)

Лондонский фестиваль театра LIFT 2022
Театральная инсталляция «Комнаты» (Rooms Left Behind), автор Анна Островская .

Награды и признание 

В мини-сериале «Жребий судьбы» сыграла сразу четыре главные женские роли:
Изначально мы рассматривали все варианты: близняшек, внешне похожих девушек. Например, чтобы одна актриса сыграла маму, а другая — трёх похожих на неё дочерей. Или же одна играет маму и дочку, а вторая — двух других сестёр. Но чем дальше, тем больше я понимал, что в погоне за «похожестью» я сам себе создаю некие формальные ограничения. Пришлось бы отказаться от талантливой актрисы только потому, что у неё не такой разрез глаз и она не похожа на своих киношных сестёр. Я понял, что играть все роли должна одна девушка. Это были непростые пробы.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Татьяны Казанцевой
 Татьяна Казанцева — Биография — vokrug.tv
 Татьяна Казанцева на международном актерском ресурсе e-Talenta

Актрисы Украины
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого